Il doppio dell'Open Prévadiès 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

David Martin e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

David Martin ha fatto coppia con Philipp Marx, e ha perso nei quarti di finale contro Brian Battistone e Ryler DeHeart.

Simon Stadler ha fatto coppia con Tobias Kamke, ma ha perso nel 1º turno contro Yves Allegro e Jeff Coetzee.

Uladzimir Ihnacik e David Marrero hanno battuto in finale Brian Battistone e Ryler DeHeart 4–6, 6–4, [10–5].

Teste di serie

  David Martin /  Philipp Marx (quarti di finale)
  Jonathan Marray /  Jamie Murray (quarti di finale)

 Yves Allegro /  Jeff Coetzee (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili /  Marcel Granollers (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2010